János Kemény eller Kemény János kan syfta på:

 János Kemény (1607–1662), furste av Siebenbürgen
 János Kemény (1903–1971), ungersk författare 
 John Kemeny (1925–2012), ungerskfödd filmproducent
 John Kemeny (1926–1992), ungerskfödd matematiker